Ligusticum candicans är en flockblommig växtart som beskrevs av Daniel Carl Solander. Ligusticum candicans ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
candicans